Inácio Gabriel Monteiro de Barros, filho de Lucas Antônio Monteiro de Barros, visconde de Congonhas do Campo.

Casado com Alda Romana de Oliveira Arruda, seguiu a carreira das armas, reformando-se no posto de brigadeiro.

Faleceu no  Rio de Janeiro, a 2 de março de 1850 e foi enterrado no Cemitério do Catumbi.

Militares do Brasil
Família Monteiro de Barros
Mortos em 1850